

Cinema 
 Gli avventurieri del pianeta Terra (The Ultimate Warrior) – film statunitense del 1975 diretto da Robert Clouse

Altro 
 The Ultimate Warrior (1959-2014) – wrestler statunitense
 The Ultimate Warrior – videogioco del 1995
 Barbarian: The Ultimate Warrior – videogioco del 1987

en:The Ultimate Warrior